Основна стаття Вімблдонський турнір 2012

Чемпіоном Вімблдону 2011 року був Новак Джокович, Сербія. Він поступився Роджеру Федереру в півфіналі, а в фіналі Федерер подолав Енді Маррі. Для Роджера це 7 Вімблдонський титул і 17 перемога в турнірах Великого шолома.

Сіяні гравці 

 

 Новак Джокович (півфінал)
 Рафаель Надаль (2 коло)
 Роджер Федерер(чемпіон)
 Енді Маррі (фінал)
 Джо-Вілфрід Тсонга (півфінал)
 Томаш Бердих (1 коло)
 Давид Феррер (чвертьфінал)
 Янко Типсаревич (3 коло)
 Хуан Мартін дель Потро (4 коло)
 Марді Фіш (4 коло)
 Джон Існер (1 коло)
 Ніколас Альмагро (3 коло)	
 Жіль Сімон (2 коло)
 Фелісіано Лопес (1 коло)
 Хуан Монако (3 коло)
 Марін Чилич (4 коло)

 Фернандо Вердаско (3 коло)
 Рішар Гаске (4 коло)
 Нісікорі Кей (3 коло)
 Бернард Томич (1 коло)
 Мілош Раоніч (2 коло)
 Олександр Долгополов (2 коло)
 Андреас Сеппі (1 коло)
 Марсель Граноллерс (1 коло)
 Станіслас Вавринка (1 коло)
 Михайло Южний (чвертьфінал)
 Філіпп Кольшрайбер (чвертьфінал)
 Радек Штепанек (3 коло)
 Жульєн Беннето (3 коло)
 Енді Роддік (3 коло)
 Флоріан Маєр (чвертьфінал)
 Кевін Андерсон (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н Джокович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Х-К Ферреро
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Р Гаррісон
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= ЄХ Лу
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=2
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= Б Беккер
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Дж Блейк
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=0
| RD1-score06-4=4
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=0r
| RD1-score07-3=
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= Р Штепанек
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=24
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= В Троїцький
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=2
| RD1-score10-5=8

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М Кліжан
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=78
| RD1-score11-4=1
| RD1-score11-5=11
| RD1-seed12=
| RD1-team12= ХІ Чела
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=66
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=9

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ж Шарді
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ф Воландрі
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=0r
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Л Маєр
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=65
| RD1-score15-3=65
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Х Монако
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=77
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н Джокович
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Р Гаррісон
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=PR
| RD2-team03= Б Беккер
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=28
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= В Троїцький
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=5
| RD2-score05-4=77
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М Кліжан
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7
| RD2-score06-4=63
| RD2-score06-5=4

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ж Шарді
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=63
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= Х Монако
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=77
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Н Джокович
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=28
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=2
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= В Троїцький
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= Х Монако
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=3
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Секція 2 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Н Альмагро
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=77
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= О Рохус
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=64
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Ґ Рюфен
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= С Дарсіс
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=4
| RD1-score04-5=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Мелінда Цінк
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=62
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=

Секція 3 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Р Федерер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А Рамос
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ф Фоніні
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М Ллодра
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=67
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М Расселл
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=79
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ж Мюллер
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=64
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= Ж Беннето
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=77
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= Ф Вердаско
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Дж Ванг
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=5
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Г Жемля
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=77
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Джошуа Гудолл
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=63
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К Малісс
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М Матосевич
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П-А Матьє
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4r
| RD1-score15-3=
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= Ж Сімон
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Р Федерер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ф Фоніні
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= М Расселл
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=5
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=29
| RD2-team04={{nowrap| Ж Беннето}}
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=7
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=17
| RD2-team05= Ф Вердаско
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Г Жемля
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= К Малісс
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=77
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= Ж Сімон
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=65
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= Р Федерер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=63
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=78
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=29
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=66
| RD3-score02-5=1

| RD3-seed03=17
| RD3-team03= Ф Вердаско
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=3
| RD3-seed04=
| RD3-team04= К Малісс
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=4
| RD3-score04-5=6

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Секція 4 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Дж Існер 
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=79
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=67
| RD1-score01-5=5
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А Фалья
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=67
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=79
| RD1-score02-5=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= П Лоренці
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=77
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5=2
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Н Маю
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=63
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= І Андреєв
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=79
| RD1-score05-4=7
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= О Голдінг
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=67
| RD1-score06-4=5
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Д Істомін
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=8
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= А Сеппі
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=26
| RD1-team09= М Южний
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д Янг
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=

Нижня половина

Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Д Феррер
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Д Браун
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М Бахінґер
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= В Одеснік
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=77
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Б Фау
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=63
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Дж Бейкер
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= Е Роддік
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= К Нісікорі
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= М Кукушкін
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А Кузнєцов
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ф Серра
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ґ Соеда
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= І Куницин
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Р Гаасе
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=63
| RD1-score15-4=5
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= ХМ дель Потро
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=77
| RD1-score16-4=7
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Д Феррер
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=61
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Б Фау
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=61
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= Е Роддік
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= К Нісікорі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ф Серра
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ґ Соеда
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= ХМ дель Потро
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=1
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= Д Феррер
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=710
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=30
| RD3-team02= Е Роддік
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=68
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=19
| RD3-team03= К Нісікорі
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=9
| RD3-team04=

Секція 6 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=16
| RD1-team01= М Чилич
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= С-М Штебе 
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Т Іто
| RD1-score03-1=66
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Л Кубот
| RD1-score04-1=78
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= В Поспішил 
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=4
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= С Кверрі
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= С Хіральдо 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= М Раоніч
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= К Андерсон 
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=63
| RD1-score09-3=77
| RD1-score09-4=3
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Г Димитров
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=64
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А Монтаньєс
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М Багдатіс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= І Карлович
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Д Села 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=65
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= Е Маррі
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=16
| RD2-team01= М Чилич
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Л Кубот 
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= С Кверрі
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=79
| RD2-score03-3=710
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= М Раоніч 
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=67
| RD2-score04-3=68
| RD2-score04-4=4
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Г Димитров 
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=1r
| RD2-score05-3=
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=

Секція 7 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Ж-В Тсонга
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Л Х'юїтт
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=64
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=8
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=77
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=10

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Л Лацко
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А Унгур 
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ю Мельцер
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=8
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= С Вавринка 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=62
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=4
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Б Томік 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Д Гоффен
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Дж. Лівайн
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К Бек 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=78
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=2
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Дж Ворд
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= П Андухар 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=3

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=61
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= М Фіш
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=77
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Ж-В Тсонга
| RD2-score01-1=63
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Л Лацко
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Ю Мельцер 
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=4

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Д Гоффен
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Дж. Лівайн 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Дж Ворд
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=77
| RD2-score07-5=3
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= М Фіш
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=63
| RD2-score08-5=6

| RD3-seed01=5
| RD3-team01=

Секція 8 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= Ф Лопес 
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=65
| RD1-score01-4=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Я Ніємінен
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=77
| RD1-score02-4=6

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Б Бейкер
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Р Мачадо 
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=0
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М Ебдер 
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=77
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Б Пер
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=61
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= О Долгополов
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=27
| RD1-team09={{nowrap| Ф Кольшрайбер}}
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=710
| RD1-score09-3=65
| RD1-score09-4=77
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Т Хаас
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=68
| RD1-score10-3=77
| RD1-score10-4=61
| RD1-score10-5=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ю Зопп
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=4
| RD1-score11-5=7
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М Жазірі
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=9

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Л Росол
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= І Додіг
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=60
| RD1-score14-4=5
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Т Белуччі
| RD1-score15-1=60
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р Надаль
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Я Ніємінен 
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Б Бейкер
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Б Пер
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= О Долгополов 
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М Жазірі
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Л Росол
| RD2-score07-1=69
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Р Надаль
| RD2-score08-1=711
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=4

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Б Бейкер
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Б Пер 
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=

Виноски 

Вімблдонський турнір
2012 у тенісі